Ghostbusters: Spirits Unleashed — компьютерная игра в жанре action, разработанная и изданная студией IllFonic. Релиз игры состоялся 18 октября 2022 года для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Игровой процесс 
В игре участвуют до четырёх игроков и она позволяет игрокам взять на себя роль Охотника за привидениями или призрака. Игроки могут создать своего собственного Охотника за привидениями, и внешний вид призрака также можно настроить, посетив Оккультные книги Рэя. Игровой процесс The Ghostbusters основан на дизайне шутера от первого лица, в то время как призраки управляются с точки зрения третьего лица. Призраку нужно терроризировать всех в локации, издавая громкие звуки или завладевая предметами, в то время как Охотникам за привидениями нужно поймать призрака, устранить его повреждения и заставить толпу успокоиться. Хотя игра отличается асимметричным геймплеем, игроки также могут выбрать совместную борьбу с призраком, управляемым искусственным интеллектом.

Разработка и выпуск 
IllFonic, которая ранее работала над Friday the 13th: The Game и Predator: Hunting Grounds, выступила ведущим разработчиком игры. Spirits Unleashed впервые был показан главой студии IllFonic Рафаэлем Саадиком в октябре 2021 года. 22 марта 2022 года была указана дата релиза в 4 квартале 2022 года, игра должна быть выпущена в Epic Games Store для Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Релиз игры состоялся 18 октября 2022 года.

В игре представлены сходства и голоса Эрни Хадсона в роли Уинстона Зеддемора и Дэна Эйкройда в роли Рэймонда "Рэя" Стэнца.

Отзывы критиков 

Ghostbusters: Spirits Unleashed PlayStation 5 получила смешанные отзывы, согласно агрегатору рецензий Metacritic.

Примечания 

Охотники за привидениями